Никола́й Мотови́лов:
 Мотовилов, Николай Александрович (1809—1879) — симбирский и арзамасский помещик, биограф Серафима Саровского.
 Мотовилов, Николай Никанорович (1921—2002) — советский и российский художник.
 Мотовилов, Николай Пантелеевич (1923—2010) — советский и российский организатор музейного дела, педагог, заслуженный учитель школы РСФСР (1965).